Gentilici dels naturals de Carbonne a l'Alta Garona
 Comtat de Carbonnais